«Серрано» () — бразильский футбольный клуб представляющий город Витория-да-Конкиста штата Баия.

История 
Клуб основан 22 декабря 1979 года, домашние матчи проводит на арене «Аньяльдо Бенто», вмещающей 4 000 зрителей. В чемпионате штата Баия клуб никогда не побеждал. В 2015 году «Серрано» дебютировал в Серии D чемпионата Бразилии, где занял 35-е место из 40 команд.

Принципиальным соперником команды является клуб «Витория-да-Конкиста».

Достижения 
 Чемпион второго дивизиона Лиги Баияно (1): 1992

Известные игроки 
  Акасио
  Клэйтон
  Полоцци
  Ронан

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Баии